Африканский Кубок чемпионов 1995 — 31-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Орландо Пайретс» из ЮАР.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1995